Nikołaj Siergiejewicz Moriłow (ros. Николай Сергеевич Морилов, ur. 11 sierpnia 1986 w Permie) – rosyjski biegacz narciarski, brązowy medalista olimpijski, dwukrotny medalista mistrzostw świata, brązowy medalista mistrzostw świata U-23 i trzykrotny medalista mistrzostw świata juniorów.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Nikołaj Moriłow pojawił się 27 grudnia 2003 roku w zawodach Pucharu Kontynentalnego w Krasnogorsku, gdzie zajął 81. miejsce w biegu na 15 km techniką dowolną. W 2004 roku wystąpił na mistrzostwach świata juniorów w Stryn, zdobywając brązowe medale w sztafecie i biegu na 10 km stylem dowolnym. Jeszcze dwukrotnie startował na imprezach tego cyklu, zdobywając między innymi srebro w sztafecie podczas mistrzostw świata juniorów w Kranju w 2006 roku. Kolejny medal zdobył na rozgrywanych w 2008 roku mistrzostwach świata młodzieżowców w Malles Venosta, gdzie był trzeci w sprincie stylem dowolnym. W Pucharze Świata zadebiutował 4 grudnia 2004 roku w Bernie, gdzie zajął 36. miejsce w sprincie techniką dowolną. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył nieco ponad rok później – 22 stycznia 2006 roku w Oberstdorfie był dziesiąty w sprincie klasykiem. Nieco ponad trzy lata później, 7 marca 2009 roku w Lahti po raz pierwszy stanął na podium zawodów PŚ, zajmując trzeci miejsce w sprincie stylem dowolnym. W tej samej konkurencji odniósł także swoje pierwsze pucharowe zwycięstwo – 22 stycznia 2010 roku był najlepszy w Rybińsku. W klasyfikacji generalnej najlepiej wypadł w sezonie 2011/2012, kiedy to zajął 15. miejsce w klasyfikacji generalnej, a w klasyfikacji sprintu był drugi za Szwedem Teodorem Petersonem. W 2007 roku startował na mistrzostwach świata w Sapporo, gdzie razem z Wasilijem Roczewem zdobył srebrny medal w sprincie drużynowym techniką dowolną, a indywidualnie był dwudziesty. Na rozgrywanych dwa lata później mistrzostwach świata w Libercu w sprincie indywidualnym stylem dowolnym był trzeci, ulegając dwóm Norwegom: Oli Vigenowi Hattestadowi i Johanowi Kjølstadowi. Brał także udział w mistrzostwach świata w Oslo w 2011 roku, jednak rywalizację w sprincie stylem dowolnym zakończył na ósmym miejscu. W międzyczasie wystąpił na igrzyskach olimpijskich w Vancouver, gdzie wspólnie z Aleksiejem Pietuchowem zdobył brązowy medal w sprincie drużynowym techniką dowolną. Na tych samych igrzyskach w sprincie indywidualnym stylem klasycznym zajął 26. miejsce.

Jego siostra Natalia Korostielowa oraz szwagier Paweł Korostielow również uprawiają biegi narciarskie.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca na podium w etapach zawodów Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach 
stan po zakończeniu sezonu 2016/2017

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS-u 
  

Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2007
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2009
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Rosyjscy biegacze narciarscy
Rosyjscy medaliści olimpijscy
Urodzeni w 1986
Ludzie urodzeni w Permie